La competició individual masculina fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics d'Atlanta de 1996. La competició es realitzà al Stone Mountain Tennis Center de Stone Mountain sobre pista dura.

Hi participaren 64 tennistes de 39 comitès nacionals diferents.

Classificació

Caps de sèrie 

  Andre Agassi 
  Goran Ivanišević 
  Thomas Enqvist 
  MaliVai Washington 
  Wayne Ferreira 
  Albert Costa 
  Arnaud Boetsch 
  Marc Rosset 

  Jan Siemerink 
  Jason Stoltenberg 
  Richey Reneberg 
  Paul Haarhuis 
  Magnus Gustafsson 
  Renzo Furlan 
  Carles Costa 
  Daniel Vacek

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre individual masculí a Atlanta 1996  a ITF 
 Quadre individual masculí a Atlanta 1996  a sports-reference 

Masculi Individual